Знаки почтовой оплаты Украины (1993) — перечень (каталог) знаков почтовой оплаты (почтовых марок), введённых в обращение почтой Украины в 1993 году.

С 15 февраля по 18 декабря 1993 года было выпущено 16 почтовых марок, в том числе десять памятных (коммеморативных) и шесть стандартных второго выпуска. Тематика коммеморативных марок охватывала юбилеи выдающихся деятелей культуры, знаменательные даты и другие события. Четыре коммеморативные марки объединены в две серии: «Древние гербы земель Украины» и «75-летие первого международного почтового перелёта Вена—Краков—Львов—Киев». В обращение были введены марки номиналом 3; 5; 15; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 300 и 500 купоно-карбованцев. Почтовые марки № 35—41 были напечатаны в , а № 42—50 — московской типографией «Гознак».

Список коммеморативных (памятных) марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок Украины на официальном сайте Укрпочты (), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Второй выпуск стандартных марок (1993—1994) 

Второй выпуск стандартных марок независимой Украины (1993—1994) был представлен знаками почтовой оплаты номиналом в 50, 100, 150, 200, 300 и 500 купоно-карбованцев.

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок Украины на официальном сайте Укрпочты (), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Появились в 1993 году на Украине